Бова (итал. Bova) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Бова, Бен (1932—2020) — американский прозаик.
 Бова, Василий Иосифович (1877—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Бова, Ефим Ермолаевич (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Бова, Мария Владиславовна (род. 1988) — украинская боксёрша.
 Бова, Рауль (род. 1971) — итальянский актёр и фотомодель.

Топоним 
 Бова — коммуна в регионе Калабрия, Италия.
 Бова-Марина — коммуна в регионе Калабрия, Италия.

См. также 
 Бова Королевич — герой русского фольклора.